Alraune, die Henkerstochter, genannt die rote Hanne – film del 1918 diretto da  Eugen Illés e Joseph Klein
Alraune (1918) – diretto da Michael Curtiz
La mandragora (1928) – diretto da Henrik Galeen
Alraune la figlia del male (1930) – diretto da Richard Oswald
La mandragora (1952) – diretto da Arthur Maria Rabenalt
Alraune – episodio diretto da Andreas Marschall del film German Angst (2015)
Può riferirsi a:
 Alraune, in lingua tedesca moderna, dal Proto Germanico Aliruna, personaggio della Mitologia tedesca e norrena

Altri progetti